Het Fins voetbalelftal speelde in totaal elf officiële interlands in het jaar 2017, waaronder zes wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2018 in Rusland. De ploeg stond onder leiding van Markku Kanerva. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst steeg Finland in 2017 van de 93ste (januari 2017) naar de 66ste plaats (december 2017).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2017
Beker van Finland 2017

Fins voetbalelftal
2017